Deutsche Waffenstillstandskommission steht für:

 Deutsche Waffenstillstandskommission 1918 (WaKo), deutsche bevollmächtigte Kommission
 Deutsche Waffenstillstandskommission (1940–1944), deutsches Verwaltungsgremium